Jeans generacija (radijska emisija), radijska emisija voditelja Dragutina i Davora Matoševića
Jeans generacija (Neki to vole vruće), album i skladba zagrebačkog sastava Neki to vole vruće

Vidi još
Jeans proza
Jeans